Уисарораре има више значења:

 Уисарораре (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уисарораре (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику